

Sigle 
 AIZ è l'acronimo di Associazione Italiana Zincatura, associazione di categoria degli zincatori a caldo.
 AIZ – Arbeiter Illustrierte Zeitung (Giornale Illustrato dei Lavoratori), periodico del Partito Comunista di Germania

Codici 
 AIZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lake Ozark (Stati Uniti)
 AIZ – codice vettore ICAO di Arkia Israel Airlines
 aiz – vecchio codice ISO 639-3 della lingua aari